VolleyLigaen 2015-2016 – torneo di pallavolo femminile
 VolleyLigaen 2015-2016 – torneo di pallavolo maschile